Шушин — фамилия; имеет женскую форму Шушина.
 Шушин, Иван Фёдорович (1924—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шушин, Сергей Васильевич (род. 1985) — российский гребец.